Arbelaez peut désigner :
 Juan Arbelaez (1988-), chef cuisinier colombien ;
 Roberto Urdaneta Arbeláez (1890-1972), homme politique colombien.

Toponyme 
 Arbeláez, municipalité située dans le département de Cundinamarca en Colombie.

Homonymie de patronyme